Андре́й Сафро́нов: Сафронов, Андрей Анатольевич (род. 1985) — российский легкоатлет.
 Сафронов, Андрей Владимирович (род. 1977) — российский иллюзионист, участник трио братьев Сафроновых.
 Сафронов, Андрей Семёнович (1902—1952) — Герой Советского Союза.